Бабаева () — тюркская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Бабаева, Айгуль Дуйсенбаевна (род. 1961) — казахская певица, композитор, поэтесса и телеведущая.
 Бабаева, Айнабат Оразкулиевна (род. 1966) — туркменский государственный деятель.
 Бабаева, Александра Павловна (1914—1993) — звеньевая совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаева, Гандила Аббас кызы (1920—1989) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаева, Етар Шабан кызы (1926—2001) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаева, Зибейда Ахмед кызы (1906—2001) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаева, Зинаида Даниловна (род. 1936) — советский и российский учёный.
 Бабаева, Кульбич Шабан кызы (1928—1976) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаева, Латифа Муслим кызы (род. 1931) — звеньевая колхоза, депутат Верховного Совета СССР.
 Бабаева, Мядина Рустам кызы (1920—1973) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаева, Надежда Акимовна (1925—1991) — советский художник и скульптор.
 Бабаева, Нанагыз Рза кызы (1922—2003) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаева, Сабина Эльдар кызы (род. 1979) — азербайджанская певица.
 Бабаева, Светлана Валерьевна (1972—2022) — российская журналистка.
 Бабаева, Таган (1915—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бабаева, Турды (1918—2004) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаева, Ханум Хангусейн кызы (?—?) — советский азербайджанский хлопковод, лауреат Государственной премии СССР (1983).
 Бабаева, Чимназ Мамед кызы (1946—2019) — азербайджанская советская балерина.
 Бабаева, Эмма Аркадьевна (1920—2014) — советская и украинская музейная работница, искусствовед. См. также 
 Бабаево

 Примечания